Айта — озеро на территории Пенингского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км², площадь бассейна — 43,6 км². Располагается на высоте 213,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега преимущественно заболоченные.

С восточной стороны озера втекает ручей, текущий из безымянной ламбины.

С юго-западной стороны озера вытекает одноимённая река, впадающая в реку Салма.

Населённые пункты возле озера отсутствуют.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010809.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Лендерского
Озёра Муезерского района